Átropo puede referirse a los siguientes elementos:

 Átropos, Átropo o Aisa, en la mitología griega, era la mayor de las tres moiras.
 Átropos o Las Parcas es una de las Pinturas negras de Goya.
 (273) Atropos es un asteroide descubierto en 1988.
 Atropa es un género de plantas conocidas como belladona, de la familia de las solanáceas.
 Acherontia atropos, la polilla llamada esfinge de calavera. El nombre genérico alude al Aqueronte como uno de los ríos del Hades. 
 Bitis atropos, serpiente venenosa. Uno de los sinónimos es Clotho atropos, en el que el nombre genérico alude a la moira Cloto, y el específico, a la moira Átropos.
 Atropoides es un género de serpientes venenosas llamadas manos de piedra.